Costești ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Costești (Argeș), Stadt im Kreis Argeș
 Costești (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Costești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Costești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Costești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Costești (Albac), Dorf im Kreis Alba
 Costești (Poiana Vadului), Dorf im Kreis Alba
 Costești (Cotmeana), Dorf im Kreis Argeș
 Costești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Costești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Costești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Costești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Costești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Costești-Deal, Dorf im Kreis Hunedoara
 Costești-Vâlsan, Dorf im Kreis Argeș

Costești ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Costești (Rîșcani), Stadt im Rajon Rîșcani
 Costești (Ialoveni), Gemeinde im Rajon Ialoveni
 Costești (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești

Costești ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Kostynzi (früher Costești), Gemeinde in der Oblast Tscherniwzi